Cidadap kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cidadap, Subang, by, 
 Kecamatan Cidadap, distrikt, Jawa Barat, 
 Cidadap, Simpenan, by, 
 Cidadap, Cidadap, by, 
 Cidadap, Tasikmalaya, by, 
 Cidadap, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar